LLG peut désigner :
 Le lycée Louis-le-Grand, à Paris ;
 L'équation de Landau-Lifshitz-Gilbert, en micromagnétisme ;
 L'.